Příjmení Kostelecký nosí více významných osobností:

 David Kostelecký (* 1975) – český sportovní střelec
 Jaroslav Kostelecký (* 1979) – český automobilový závodník
 Václav Kostelecký (1913–1982) – český ekonom, diplomat a pedagog
 Viktor M. Kostelecký (1851–1899) – český hudební skladatel a vojenský kapelník 
 Vincenc František Kostelecký (1801–1887) – rakouský lékař, botanik, vysokoškolský pedagog a politik